Раи (raï) — музыкальный стиль, появившийся впервые в алжирском городе Оран в начале 1930-х годов, представляющий собой соединение традиций арабской народной музыки, песен бедуинов-пастухов (берберов) и некоторых французских, испанских и африканских традиций.

Певцов, исполняющих песни в стиле раи, называют шебами (shabab, рус. «молодой»). Возникнув в Оране, направление распространилось по многим другим алжирским городам, в первую очередь среди бедного населения. Традиционно исполнителями раи были мужчины, однако к концу XX века среди них были и женщины. Тексты песен раи нередко касались различных социальных вопросов, нося в том числе антиколониальный характер и нередко содержа в себе критику правивших режимов и поднимая острые общественные проблемы.

С момента своего возникновения музыка находилась под жёстким давлением цензуры сначала французского колониального, а затем алжирского правительства. Изменение негативного отношения к раи и выход музыкального стиля за пределы Алжира произошли лишь в 1990-е годы. Наиболее известные исполнители музыки в стиле раи — Халед, Фаудель, Рашид Таха, Шеб Мами.

Библиография 
 Al Taee, Nasser. «Running with the Rebels: Politics, Identity & Sexual Narrative in Algerian Raï». Retrieved on 22 November 2006.
 Schade-Poulsen, Marc. «The Social Significance of Raï: Men and Popular Music in Algeria». copyright 1999 University of Texas Press. ISBN 978-0-292-77740-8

Примечания

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Britannica.

Музыка Алжира
Оран